Příjmení Fleck nese více různých osobností:

 Béla Fleck (* 1958) – americký hráč na banjo a hudební skladatel
 John Fleck (herec) (* 1951) – americký herec a bavič
 Ludwig Fleck (1896–1961) – polský mikrobiolog, lékař a vědec
 Ryan Fleck (* 1976) – americký režisér a scenárista